Bassa – grupa etniczna z rodziny Kru
 bassa – język z rodziny nigero-kongijskiej